USS Hornet (Hornisse) ist ein traditioneller Schiffsname der amerikanischen Marine. Bisher wurde der Name achtmal vergeben.

 Die erste USS Hornet war eine Sloop, die 1775 gekauft wurde und zwei Jahre später an Großbritannien verloren ging.
 Die zweite USS Hornet war eine Sloop, die 1805 in Dienst gestellt und während des Amerikanisch-Tripolitanischen Krieges eingesetzt wurde.
 Die dritte USS Hornet war eine Brigg, die 1805 vom Stapel lief und 1829 während eines Sturmes sank.
 Die vierte USS Hornet war ein Schoner, der zwischen 1813 und 1820 als Abfertigungsschiff benutzt wurde.
 Die fünfte USS Hornet war ein ehemaliger britischer Raddampfer, der sich nur 1865 im Dienst befand.
 Die sechste USS Hornet war eine 1898 in Dienst gestellte umgebaute Yacht, die während des Spanisch-Amerikanischen Krieges eingesetzt wurde.
 Die siebente USS Hornet war ein Flugzeugträger der Yorktown-Klasse, der 1941 in Dienst gestellt wurde und 1942 sank.
 Die achte USS Hornet war ein Flugzeugträger der Essex-Klasse, der ursprünglich den Namen USS Kearsarge trug. Er lief 1943 vom Stapel und blieb bis 1970 im Einsatz.

Schiffsname der United States Navy